Green Valley es el nombre de dos localidades en California, EE. UU.:

 Green Valley (condado de Solano, California)
 Green Valley (condado de Los Ángeles, California)